Chazelles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Chazelles (Cantal) im Département Cantal
 Chazelles (Charente) im Département Charente
 Chazelles (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Chazelles (Jura) im Département Jura

mit Namenszusatz:
 Chazelles-sur-Albe im Département Meurthe-et-Moselle
 Chazelles-sur-Lavieu im Département Loire
 Chazelles-sur-Lyon im Département Loire

Chazelles als Personenname:
 Jean Mathieu de Chazelles (1657–1710), französischer Hydrograph
 Laurent de Chazelles (1724–1808), französischer Anwalt, Magistrat und Botaniker

Siehe auch:
 Chazelle
 Chazel